Бракетт:

 Бракетт, Фредерик — американский физик.
 Бракетт — маленький ударный кратер, расположенный на видимой стороне Луны.